Kwadwo Poku – calciatore ghanese nato nel 1985
 Kwadwo Poku – calciatore ghanese nato nel 1992
 Kwame Poku – calciatore ghanese
 Nana Poku – calciatore ghanese
 Paul-José M'Poku – calciatore della Repubblica Democratica del Congo con passaporto belga